Карл Эдуард Захау (; ) — немецкий востоковед, лингвист.

Биография 
Карл Эдуард Захау родился 20 июля 1845 года в Ноймюнстере.

Был профессором семитских языков в Вене в 1869—1876 гг., затем в Берлине. Опубликовал: «Almuàrab» (лексикон арабских слов, Лейпциг.; 1867); «Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca» (Лейпциг., 1869); «Inedita Syriaca» (сирийский перевод греческих писателей, Вена, 1870); «Chronologie orient. Völker» (араб., Лпц., 1878; англ., Лон., 1879); «Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem V Jahrh.» (Лпц., 1880); «Ueber die Lage von Tigranocerta» (Берл., 1880); «Reise in Syrien und Mesopotamien» (Лпц., 1883).

Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1888) и Британской академии (1907).

Карл Эдуард Захау умер 17 сентября 1930 года в городе Берлине.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Author Eduard Sachau

Историки по алфавиту
Востоковеды XIX века
Арабисты Германии
Востоковеды Германии
Лингвисты Германии
Преподаватели Берлинского университета
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Прусской академии наук
Члены Австрийской академии наук
Похороненные на Мемориальном кладбище кайзера Вильгельма